Wilhelm Conrad Röntgen
Röntgen
6401 Roentgen
Wilhelm Conrad Röntgen

Desambiguação